Grana může být:

 Grana (Itálie) –  obec v Itálii, v oblasti Piemont
 Grana (Kretzschau) – vesnice v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, část obce Kretzschau
 Grana (Novi Marof) – část města Novi Marof v Chorvatsku
 množné číslo od Granum – svazek tylakoidů

Rozcestníky - místopisné jméno